Comando Logístico (COLOG) é o órgão de direção setorial do Exército Brasileiro, incumbido de prever e prover, no campo das atividades logísticas de suprimento, manutenção e transporte, os recursos e serviços necessários ao Exército e às necessidades de mobilização dessas atividades.

Entre 2000 e 2009, era denominado Departamento Logístico (D Log).

Organizações subordinadas 
 Diretoria de Abastecimento (DAbst)
 Diretoria de Material (DMat)
 Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx)
 Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC)
 Base de Apoio Logístico do Exército (BaApLogEx)

Ligações externas 
 

Exército Brasileiro